

Miejscowości na Ukrainie 
Lackie Wielkie – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie złoczowskim
Ladzkie – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie monasterzyskim